

Astronomia 
 Cratere Bumba – cratere sulla superficie di Rea

Geografia 
 Bumba – centro abitato nella Provincia di Mongala, Repubblica Democratica del Congo

Mitologia 
 Bumba – divinità della mitologia dei Bushongo dello Zaire

Persone 
 Claudiu Bumba – calciatore rumeno, centrocampista
 Felizardo Silvestre Bumba Ambrósio – ex cestista angolano
 John M'Bumba – pugile francese

Altro 
 Bumba atomika – film del 2008 di Michele Senesi